Europa Universalis III, videojoc d'estratègia de 2007.
 Europa Universalis IV, videojoc d'estratègia de 2017.